Gjøl (plaats), plaats in Denemarken
 Gjøl (parochie), parochie in Denemarken